Sever (Moimenta da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Moimenta da Beira
 Sever (Santa Marta de Penaguião), een plaats in de Portugese gemeente Santa Marta de Penaguião
 Sever (Košice), een stadsdeel in de Slowaakse stad Košice
 Sever (Kagerplassen), een van de plassen van de Kagerplassen